Jan Larsson kan syfta på:
 Janerik Larsson (född 1944), journalist, ledarskribent, informationsdirektör vid Modern Times Group.
 Jan Larsson (folkpartist) (född 1937), folkpartistisk politiker, sedan 2007 kommunfullmäktiges ordförande i Tyresö kommun
 Jan Larsson (ishockeyspelare) (född 1965)
 Jan Larsson (politiker) (född 1967), svensk socialdemokratisk politiker.

Se även
Johannes Laurentii